Tunghai är en gammal stavning av följande orter i Kina:

Donghai, ett härad i Jiangsu-provinsen;
Tonghai, ett härad i Yunnan-provinsen.

WP:Projekt Kina